Seidlitz kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Karl Maria Seidlitz
 Nicolai Karlovič Karl Samuel Seidlitz

Robotskapade auktorsförkortningar